Pacífico Norte se refiere normalmente a una zonificación del Océano Pacífico, pero también puede referirse a:
Corriente del Pacífico Norte (o deriva del Pacífico Norte), lenta corriente cálida que fluye de Oeste a Este entre el paralelo 40 y el paralelo 50 en el océano Pacífico.
Merluza del Pacífico norte, (Merluccius productus), un pez de la familia de los merlúcidos distribuido por la costa este del océano Pacífico.
Pulpo gigante del Pacífico Norte, (Enteroctopus dofleini), una especie de molusco cefalópodo de la familia Octopodidae, el pulpo más grande que se conoce.